«Gabrielle» puede referirse a:

 Gabrielle, nombre de pila femenino anglosajón, equivalente por origen a Gabriela en castellano.

Personajes

Reales 
 Gabrielle d'Estrées (1570/3-1599), amante del rey Enrique IV de Francia y madre de tres hijos suyos, que darían origen a la Casa de Borbón-Vendôme.
 Gabrielle (1970-), cantante británica.
 Gabrielle van Zuylen (1933–2010), arquitecta del paisaje y escritora de jardinería francesa.

Ficticios 
 Gabrielle, personaje de la serie de televisión Xena: la princesa guerrera (1995-2001);
 Gabrielle, personaje de la serie de televisión Desperate Housewives (2004-);

Cine 
 Gabrielle (1954), película sueca de Hasse Ekman.
 Gabrielle (1981), película canadiense de Larry Kent.
 Gabrielle (2005), película francesa de Patrice Chéreau.
 Gabrielle (2013), película canadiense de Louise Archambault.

Huracanes 
 Huracán Gabrielle (1989)
 Tormenta tropical Gabrielle (1995)
 Huracán Gabrielle (2001)
 Tormenta tropical Gabrielle (2007)